Accumulatore elettrico – dispositivo o sistema che ha il compito di immagazzinare energia elettrica e restituirla quando richiesta. Nell'uso comune è sinonimo di batteria ricaricabile
Accumulatore idraulico – dispositivo atto ad immagazzinare energia in un impianto idraulico tramite una riserva di fluido sotto pressione
Accumulatore termico – componente d'impianto che ha il compito di immagazzinare l'energia termica
Accumulatore – in informatica, il registro di memoria di un microprocessore

Altri progetti

Collegamenti esterni